Заболотська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі:

 Заболотська сільська рада — , Мінська область, Смолевицький район
 Заболотська сільська рада — колишня сільська рада, , Житомирська область, Радомишльський район